Römer může být:

 Römer (kráter) – kráter na Měsíci

příjmení

 Ole Rømer (1644 - 1710) - dánský matematik, astronom a politik

 Beppo Römer (1892–1944) – německý právník
 Uwe Römer (* 1969) – východoněmecký a německý sportovní šermíř